Kōshō est un empereur du Japon.
Kosho est un peintre japonais des .
 Kōshō est un peintre japonais du .
L'ère Kōshō est une période de l'histoire du Japon (1455-1457).